„Naïade” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku
 „Naïade” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Okręty podwodne typu Naïade – typ francuskich okrętów podwodnych z początku XX wieku